Das Donkosakenlied ist der Titel der Filme:

 Das Donkosakenlied (1930), Film von Georg Asagaroff
 Das Donkosakenlied (1956), Film von Géza von Bolváry